Marmolejo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Marmolejo, Mexiko, ort, Tamaulipas, San Carlos,

Spanien 

 Marmolejo, Spanien, ort, Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Marmolejo (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén,

Andra 
 Cerro Marmolejo, berg i Argentina och Chile

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar